Du Pont (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Du Pont (geslacht), een geslacht waarvan leden sinds 1815 tot de Nederlandse adel behoren en dat in 1877 uitstierf

Zie ook
DuPont, een Amerikaans bedrijf opgericht in 1802
DuPont (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington